Miejscowości w Polsce:
 Sterławki Małe
 Sterławki Średnie
 Sterławki Wielkie